Identifikation (forkortelse=ID), er noget som man bliver spurgt om hvis man vil købe cigaretter og alkohol. Man bliver spurgt om dette for at bekræfte sin alder.